

События 
 Женитьба Тостига на Джудит, младшей дочери Балдуина Фландрского. Возвращение Годвина и его сыновей в Англию. Тостиг становится графом Нортумбрии.
 Безуспешный поход немцев на Венгрию.
 Буидский эмир ал-умара Хосров Фируз отражает натиск сельджуков.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1052 году
 Роберт Беллемский
 Миларепа
 Филипп I, король Франции (ум. в 1108).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1052 году
 Эмма Нормандская
 Свен Годвинсон
 Владимир Ярославич (князь новгородский)

См. также